Назармахрам () — село, расположенное на территории Шахриханского района Андижанской области Республики Узбекистан.

Село являлось районным центром ранее упраздненного Халдыванбекского района.

Примечания 

Населённые пункты Шахриханского района